Möte med livet kan syfta på:

 Möte med livet (1952) – en svensk film från 1952
 Möte med livet (1967) – en fransk film från 1967